The Old English Edition ist eine Reihe mit Werken älterer englischer Komponisten, die von G.E.P. Arkwright herausgegeben wurde und in London und Oxford bei J. Williams and Parker in den Jahren 1889–1902 erschien. Sie umfasst 25 Bände.

Inhaltsübersicht 
 I. Masque in honour of the marriage of Lord Hayes (1607) / the words by Thomas Campion, the music by various composers 
 II. Six songs / by Thomas Arne 
 III. Six madrigals to four voices / by George Kirbye 
 IV. Twelve madrigals to five voices / by George Kirbye 
 V. Six madrigals to six voices / by George Kirbye 
 VI–IX. Songs of sundry natures / by William Byrd
 X. Mass to six voices, "Euge bone" / by Dr. Christopher Tye 
 XI. Nine madrigals to five voices, from Musica transalpina, by Alfonso Ferrabosco 
 XII. Five madrigals to six voices, from Musica transalpina / by Alfonso Ferrabosco 
 XIII–XV. Eight ballets and madrigals / by Thomas Weelkes 
 XVI–XVII. Airs or fantastic spirits / by Thomas Weelkes 
 XVIII–XX. The first book of songs or airs of four parts / by Francis Pilkington (1605)
 XXI. Anthems and motets / by Robert White, George Kirbye, John Wilbye and William Daman 
 XXII. Six anthems / by John Milton 
 XXIII. Six songs / by Dr. John Blow, selected from the Amphion anglicus 
 XXIV. Six songs / by Henry Purcell, selected from the Orpheus britannicus 
 XXV. Venus and Adonis, a masque / by Dr. [John] Blow.

Weblinks 
  The old English edition / edited by G.E.P. Arkwright

Buchreihe
Alte Musik
Musik (Vereinigtes Königreich)
Sachliteratur (Musikgeschichte)